Other steht für:

 Other (Magazin), US-amerikanische Kulturzeitschrift (2002–2007)
 Other (Alison Moyet), neuntes Studioalbum von Alison Moyet (2017)
 Other (Brian Williams), Studioalbum von Brian Williams (2008)

The Other steht für:
 The Other, deutsche Horror-Punk-Band
 The Other (Tom Tryon), Horrorroman von Tom Tryon (1971)
 The Other (David Guterson), Roman von David Guterson (2008)
 The Other (1972), Film von Robert Mulligan nach Tom Tryons Roman

Siehe auch: